Atta puede hacer referencia a:
 Atta, género de hormigas americanas.
 Atta, Mohammed, uno de los terroristas que provocaron la masacre de los atentados del World Trade Center.
 Qiryat Atta, ciudad israelí.